Cabañas del Castillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabañas del Castillo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Cabañas del Castillo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar